Santa Irene o Sant'Irene possono riferirsi a:

Sante e beate 
 Santa Irene da Lecce – festeggiata il 5 maggio
 Santa Irene di Tessalonica o di Salonicco – martire della Misia inferiore, commemorata il 5 aprile
 Santa Irene del Portogallo – commemorata il 20 ottobre 
 Santa Irene – martire insieme a santa Sofia, commemorate entrambe il 18 settembre
 Santa Irene d'Ungheria – imperatrice bizantina, commemorata il 13 agosto 
 Santa Irene d'Atene – imperatrice bizantina, detta anche Irene la Giovane, commemorata il 7 agosto dalle Chiese orientali
 Santa Irene di Kasino – madre di San Macario di Kaljazin, commemorata il 1º luglio dalle Chiese orientali
 Santa Irene di Roma – commemorata il 22 gennaio

Geografia 
 Sutorina – località della Dalmazia, oggi in Montenegro, anche conosciuta come Sant'Irene

Chiese
 Chiesa di Santa Irene (Istanbul)
 Chiesa di Sant'Irene (Lecce)